BCJ ist Abkürzung von
Banque Cantonale du Jura, Kantonalbank des Kantons Jura
Blood Cancer Journal, Zeitschrift
 BCJ Hamburg, Basketballverein 

Abkürzung